Rouleur signifie :
 En musique, un rouleur est un gros tambour réunionnais
 En cyclisme, un rouleur est un coureur cycliste spécialiste de l'effort solitaire et du contre-la-montre cycliste
En aviation, un rouleur était un avion incapable de décoller sur lequel les élèves commençaient leur apprentissage.